EM i håndbold 1996 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EM i håndbold 1996 (mænd)
 EM i håndbold 1996 (kvinder)